Jin kan syfta på:

Jin (dialekt) – en dialekt som talas i Shanxi-provinsen i norra Kina

Jin (stat) – en stat i Kina under Zhoudynastin (tom 376 f.Kr.)
Jindynastin (265–420) – en kinesisk dynasti som enade Kina efter De tre kungadömena
Senare Jindynastin (936–947) – en kinesisk dynasti under De fem dynastierna och De tio rikena
Jindynastin (1115–1234) – en jurchen-dynasti i norra Kina
Senare Jindynastin (Qing) – ett rike som grundades av Nurhaci 1616 och som bytte namn till Qingdynastin 1636
Jin (namn) – ett kinesiskt efternamn
Jin (sångare) – sydkoreansk sångare
 Jin– det kinesiska namnet på viktenheten catty

WP:Projekt Kina